Милли Перкинс (; род. , , штат Нью-Джерси, США) — американская киноактриса. Наиболее известна по своей дебютной роли Анны Франк в фильме «Дневник Анны Франк».

Личная жизнь 
В 1960 году вышла замуж за актёра Дина Стоквелла, но они развелись в 1962 году. В 1964 году вышла замуж за писателя и режиссёра Роберта Тома, их брак продлился до смерти Тома в 1979 году. У них родились две дочери: Лилли Том (р. 1966) и Хеди Том (р. 1969).

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Родившиеся в Пассейике (Нью-Джерси)